David Johnston (staatsman), 28e gouverneur-generaal van Canada
David Johnston (vulkanoloog), Amerikaans vulkanoloog
David Johnston (filmproducent), filmproducent